Позолотино — название нескольких населённых пунктов:
 Позолотино — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Позолотино — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.